Papianilla
 Papianilla (moglie di Sidonio Apollinare), nobildonna romana, moglie del poeta Gaio Sollio Sidonio Apollinare;
 Papianilla (moglie di Tonanzio Ferreolo), nobildonna romana, moglie del politico Tonanzio Ferreolo.